End Times (album), een studioalbum van de Amerikaans band Eels
End Times (Breaking Bad), een televisieaflevering
End Times, een nummer, afkomstig van het album Maniacal Renderings